Джон Андерсон (;  28 березня 1957, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року в ОХА.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Даллас Блек Гокс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Квебек Нордікс», «Гартфорд Вейлерс», «Бінгемтон Вейлерс», «Форт-Вейн Кометс», «Нью-Гейвен Найтгоукс» та «Сан-Дієго Галлс».

Загалом провів 851 матч у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 15 ігор в її складі.

Тренерська робота 
2008 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командою «Атланта Трешерс», як головний тренер та з «Аризона Койотс», як асистент головного тренера.

З 10 червня 2013 головний тренер клубу АХЛ «Чикаго Вулвс».

Нагороди 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1983.
 Срібний призер чемпіонату світу 1985.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Аризона Койотс»
Тренери «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Мілана»
Канадці шотландського походження